Барбой — еврейская фамилия. Известные носители:

 Барбой, Борис Владимирович — советский и израильский физикохимик, сын В. М. Барбоя.
 Барбой, Владимир Маркович (1916—1988) — советский и израильский учёный-химик, сионист, преподаватель Иерусалимского университета.
 Барбой, Юрий Михайлович (1938—2018) — российский театровед и театральный критик, профессор.